Алексис Тэй (; род. 20 октября 1997 года в Питтсбурге, Пенсильвания, США) — американская порноактриса.

Карьера 
С десяти лет до окончания школы занималась игрой на скрипке. Также занималась спортом, в том числе бегом по треку. После школы работала в ресторанах. В 2018 году бросила работу в сфере общественного питания и стала искать подходящее агентство. В декабре 2018 года связалась с Джоном О’Бирном, владельцем агентства талантов East Coast Talent.

Начала карьеру в индустрии для взрослых в январе 2019 года в возрасте 21 года. Одними из первых съёмок стали сцены для сайтов NetVideoGirls и GirlsGoneWild. Снимается в сценах мастурбации, традиционного, анального секса и двойного проникновения для множества различающихся по тематике студий, в том числе таких, как AMKingdom, Brazzers, Diabolic Video, Evil Angel, TeamSkeet и Vixen Media Group.

В июле 2021 года Алексис была избрана «Вишенкой месяца» Cherry Pimps. В октябре 2021 года была названа порностудией Twistys как Treat of the Month.

В январе 2022 года Алексис удостоилась первой за свою карьеру премии AVN Awards, завоевав её в категории «Лучшая сцена секса в виртуальной реальности».

Согласно данным сайта Internet Adult Film Database на октябрь 2021 года, снялась в более чем 200 порнофильмах и сценах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2019 — Nympho 10
 2019 — Swallowed 34
 2020 — All Anal Affairs 2
 2020 — Anal Brats 8
 2020 — Anal Investigation 3
 2020 — Black Chicks Suckin’ Dicks
 2020 — Filthy Family 11
 2020 — Special Dark 4
 2020 — Step Cuties
 2020 — Young Black Starlets 2

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN
 

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Вишенки Cherry Pimps
Twistys Treats